Die Liste der Neckarbrücken führt alle öffentlichen Brücken über den Mittel- und Unterlauf des Neckars auf, einschließlich seiner Seitenkanäle und -arme. Zum Oberlauf wird eine Auswahl von Brücken wiedergegeben. Außerdem umfasst die Liste einige private und betriebliche Stege.

Alle bis auf vier Neckarbrücken stehen innerhalb Baden-Württembergs. Bei den vier Ausnahmen handelt es sich um die Straße über die Staustufe Hirschhorn – sie befindet sich in Hessen – und drei weitere Brücken nahe Hirschhorn, die die beiden Bundesländer verbinden.

Bestehende Brücken

Oberlauf 
Diese Teilliste umfasst eine Auswahl von Brücken über den Neckar-Oberlauf, das heißt vom Quellgebiet bei Schwenningen bis zur Filsmündung bei Plochingen.

Mittel- und Unterlauf 
Diese Teilliste umfasst alle Neckarbrücken ab der Filsmündung in Plochingen bis zur Mündung in den Rhein bei Mannheim, ausgenommen einige nichtöffentliche Stege. Von Mannheim bis Plochingen ist der Neckar aufgestaut und schiffbar; dementsprechend ist der Fluss in diesem Bereich kilometriert, mit Ausnahme des Seitenarms durch Esslingen.

Geplante und im Bau befindliche Brücken 
Diese Teilliste umfasst Neckarbrücken, die noch nicht fertiggestellt sind. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Kursiv = geschätzt / vorläufig

Legende 
 km:
 Flusskilometer im schiffbaren Bereich gemäß IENC, beginnend mit der Mündung; gerundet auf 0,1 km
 Bezeichnung:
 Gebräuchlichster Name der Brücke, oder Umschreibung bei namenlosen Brücken. Umschreibungen sind teils abgekürzt, z. B. „Stauwehr Marbach“ statt „Wehrsteg des Stauwehrs Marbach“ oder „Mundelsheimer Straße“ statt „Neckarbrücke der Mundelsheimer Straße“.
 Ort:
 linke – rechte Neckarseite, falls zwei Gemeinden verbunden werden
 Baujahr:
 Jahr der Eröffnung, ggf. auch für Vorgängerbauwerke
 ? = Es ist bekannt, dass eine Brücke bestand, aber das Eröffnungsjahr fehlt noch in der Liste.
 / = Die alte Brücke wurde nicht ersetzt, sondern erweitert, z. B. 1973/70: eröffnet 1970, erweitert 1973.
 Funktion:
 S = Straßenbrücke
 E/EE = Eisenbahn- bzw. Straßenbahnbrücke eingleisig/zweigleisig
 F = Fußgängerbrücke oder von Fußgängern mitnutzbare Brücke
 R = durchgehend mit dem Fahrrad befahrbar 
 L = trägt Rohrleitung(en)
 (In Klammern) = nichtöffentliche Brücke
 Verkehrswege:
 Regionale und überregionale Verkehrswege über die Brücke
 L (m):
 Ungefähre Länge in Metern. Es gibt kein Standardverfahren für die Angabe von Brückenlängen; dementsprechend sind die aus verschiedenen Quellen entnommenen Längen nicht immer vergleichbar. Im Zweifelsfall ist die lichte Weite zwischen den Widerlagern angegeben.
 Tragwerk:
  Bogenbrücke mit abgehängter Fahrbahn
  Bogenbrücke mit obenliegender Fahrbahn
  Balkenbrücke
  Fachwerkbrücke
  Schrägseilbrücke
  Hängebrücke
  Hohlkastenbrücke
  Stein- oder Massivbeton-Bogenbrücke
  Gedeckte Brücke
  Stauwehr, Staustufe, Laufwasserkraftwerk

Literatur 
 Eckart Schörle: Neckarbrücken. Sutton Verlag, 2013, ISBN 978-3-95400-128-6. Bildband mit 160 Abbildungen von ca. 100 Brücken und Erläuterungen zu deren Geschichte.

Nachweise 
Soweit nicht anders angegeben:
 Amtliches Digitales Wasserwirtschaftliches Gewässernetz der LUBW für Daten der Neckararme
 WMTS-Daten der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes für alle Flusskilometerwerte
 Projektdaten des Amts für Neckarausbau Heidelberg für die Baujahre von Schleusen und Wehren
 Karl Gotsch: Neckarbrücken (im Flussverlauf) sowie Google-Maps-Satellitenbilder für Längen und Bauformen

Einzelnachweise:

!
Neckar
Neckar